Salaria  — род рыб из семейства собачковых. Название рода происходит от латинского salar, salaris - форель. В состав рода включают пять видов:
 Salaria atlantica Doadrio, Perea & Yahyaoui, 2011

Примечания 

Собачковые